L'épreuve féminine de 10 kilomètres de ski de fond des Jeux olympiques d'hiver de 2018 a lieu le  au Centre de biathlon et de ski de fond d'Alpensia. La Norvégienne Ragnhild Haga est championne olympique devant la Suédoise Charlotte Kalla et la Norvégienne Marit Bjørgen et la Finlandaise Krista Pärmäkoski.

Elle est disputée en style libre.

Médaillés

Résultats

Notes et références 

Femmes 10km